Ruta 39 o Carretera 39 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 39, en la Provincia de Buenos Aires.

Colombia 
 Ruta Nacional 39.

España 
 Ruta AS-39, en Asturias.

Estados Unidos 
 Ruta Estatal de Alabama 39.
 Ruta Estatal de California 39.
 Carretera de Nebraska 39.
 Carretera Estatal de Idaho 39.

Uruguay 
 Ruta 39.

Ruta 039